Loppa (samisch: Láhppi, kvenisch: Lappea) ist eine norwegische Kommune in der Provinz (Fylke) Troms og Finnmark. Mit  Einwohnern (Stand: ) gehört Loppa zu den einwohnerärmsten Kommunen Norwegens.

Geografie 
Die Kommune grenzt im Süden an Kvænangen und im Osten an Alta. Nördlich liegen der Atlantik und die zur Gemeinde Hasvik gehörende Insel Sørøya. Die Küstenlinie ist zerklüftet und von Fjorden und Inseln geprägt. Das Gebiet ist gebirgig. An der Grenze zur Nachbarkommune Kvænangen liegt der Gletscher Øksfjordjøkelen (samisch: Ákšovuonjiehkki), der mit  die höchste Erhebung der Kommune darstellt.

Verwaltungssitz ist der Ort Øksfjord am gleichnamigen Fjord, dessen Hafen täglich von den Schiffen der Hurtigruten angelaufen wird. Kleinere verstreute Küstensiedlungen sind Sandland, Bergsfjord und Nuvsvåg, die nur über den Seeweg erreichbar sind. Von Øksfjord führt der Riksvei 882 nach Süden zur Europastraße 6.

Offizielle Schriftsprache ist wie in vielen Kommunen in Troms og Finnmark Bokmål, also die weiter verbreitete der beiden norwegischen Sprachformen. Die Einwohner der Gemeinde werden Loppværing genannt.

Geschichte 
Auf der Insel Loppa wurde Spuren von norwegischer Besiedlung des Gebiets während der Wikingerzeit gefunden. Bis etwa 1960 wuchs die Einwohnerzahl an, seitdem ist sie rückläufig. In der Dekade zwischen 2001 und 2011 schrumpfte die Bevölkerung um 24,1 Prozent.

Bis zur landesweiten Regionalreform gehörte die Kommune zur damaligen Provinz Finnmark, welche zum 1. Januar 2020 in die neu geschaffene Provinz Troms og Finnmark überging.

Wirtschaft 
Die Wirtschaft ist von der Fischerei und Fischverarbeitung geprägt. Die Bedeutung des Wirtschaftszweigs ist allerdings seit den 1960er-Jahren zurückgegangen. Von 2009 bis 2014 sank die Zahl der registrierten Fischerboote von 65 auf 48.

Wappen 
Das Wappen zeigt einen schwarzen Kormoran auf goldenem Hintergrund. Das Wappen ist seit 1980 offiziell im Gebrauch.

Klima

Weblinks 

 Loppa im Store norske leksikon (norwegisch)

Einzelnachweise 

Ort in Troms og Finnmark